Помехувек:

 Помехувек — деревня в Польше, входит в состав одноимённой гмины.
 Помехувек — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Новодвурский повят, Мазовецкое воеводство.